Соте има више значења:

 Соте (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Соте (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Соте (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику